Smedley ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Smedley (1892–1950), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Constance Smedley (1876–1941), britische Dramatikerin, Autorin und Gründerin des Lyceum Clubs
 Harold Smedley (1920–2004), britischer Diplomat
 Oliver Smedley (1911–1989), britischer Unternehmer, Politiker und Radiopirat
 Ray Smedley (* 1951), britischer Mittel- und Langstreckenläufer